Constantin Niculescu se poate referi la:
 Constantin Niculescu - un general din Armata României din Primul Război Mondial
 Constantin Niculescu - un inginer și om politic român (n. 18 mai 1940), care a candidat la Președinția României în anul 1996. A fost deputat în legislatura 2000-2004, ales în județul Tulcea pe listele PSD.
 Constantin Niculescu-Rizea - un amiral din Armata României din Primul Război Mondial